Paris Masters 2021 var en tennisturnering for mænd, der på grund af et sponsorat fra Rolex afvikledes under navnet Rolex Paris Masters, og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Palais Omnisports de Paris-Bercy i Paris, Frankrig i perioden 1. - 7. november 2021. Det var den 49. udgave af Paris Masters, og den var sæsonens niende og sidste turnering på ATP Tour i kategorien ATP Tour Masters 1000.

Singletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som vandt Paris Masters for sjette gang og dermed blev den første spiller med 37 ATP Tour Masters 1000-titler og den første spiller med seks singletitler i Paris Masters. I finalen vandt Djokovic med 4-6, 6-3, 6-3 over den forsvarende mester, Daniil Medvedev. Det var serberens femte turneringssejr i 2021 og den 86. ATP-titel i karrieren. Sejren i semifinalen over Hubert Hurkacz sikrede, at Novak Djokovic ville slutte sæsonen som nr. 1 på ATP's verdensrangliste for syvende gang i sin karriere, hvilket ingen spiller tidligere havde præsteret.

Sejren i doubleturneringen gik til Tim Pütz og Michael Venus, som i finalen besejrede de tredjeseedede vindere fra 2019, Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, med 6-3, 6-7(4), [11-9], og som dermed begge vandt Paris Masters for første gang. Venus blev den første newzealandske vinder af titlen, mens Pütz blev den første tyske doublevinder af Paris Masters siden 1975. De to spillere vandt deres anden ATP-titel som makkere, efter at de tidligere på året havde vundet deres første turnering i Hamborg. Tim Pütz vandt sin fjerde titel på ATP Tour 2021, og det var den sjette ATP-titel i hans karriere, men det var første gang, at han vandt en turnering på Masters 1000-niveau. Michael Venus vandt ligeledes din første Masters 1000-titel, og turneringssejren var hans tredje på ATP Tour 2021 og den 16. i alt i hans karriere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 2.603.700 og fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 43 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 20. september 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 3 lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen. Jenson Brooksby trak sig imidlertid fra sin plads i hovedturneringen og blev erstattet af en lucky loser.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Paris Masters  
 ATP Tour - Results - Paris Masters 2021

Noter 

2021
ATP Tour 2021